La Coppa Davis 2012 è stata la 101ª edizione del più importante torneo fra squadre nazionali di tennis maschile. Sedici squadre prendono parte al Gruppo Mondiale e più di cento ai gruppi zonali.

Gruppo Mondiale

Squadre partecipanti 

 

Teste di serie:

 
 
 
 

<li>
<li>
<li>
<li>

Tabellone

Turno di qualificazione al Gruppo Mondiale

Partecipano agli spareggi le 8 squadre perdenti il primo turno del Gruppo Mondiale e le 8 promosse dal Gruppo I delle tre divisioni zonali (Americhe, Asia/Oceania, Europa/Africa).

Il sorteggio degli incontri per gli spareggi si è svolto mercoledì 11 aprile 2012.

Zona Americana

Gruppo I 

Teste di Serie:
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II

Tabellone

Gruppo III

Zona Asia/Oceania

Gruppo I

Teste di Serie:
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre: 
  Comunità del Pacifico

Tabellone

Gruppo III

Gruppo IV

Zona Euro-Africana

Gruppo I

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II

Teste di Serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo III Europa

Gruppo III Africa

Collegamenti esterni